Milpillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Milpillas, Querétaro Arteaga, 
 Milpillas, Hidalgo, 
 Milpillas, Nuevo Parangaricutiro, 
 Milpillas, Senguio, 
 Milpillas, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 Milpillas, Tuxpan, 
 Milpillas, delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar